Osoby o tym nazwisku:
 Robert Suchomski – polski hokeista
 Sławomir Suchomski – polski piłkarz i trener